Sezon 2018/2019 Pucharu Świata w skeletonie – 33. sezon Pucharu Świata w skeletonie. Rozpoczął się 8 grudnia 2018 roku w łotewskiej Siguldzie. Ostatnie zawody z tego cyklu rozegrano 24 lutego 2019 roku w Calgary. Rozegranych zostało 16 konkursów: 8 konkursów kobiet oraz 8 konkursów mężczyzn.

Podczas sezonu 2018/2019 odbyły się dwie imprezy, na których rozdano medale. W styczniu, w ramach zawodów Pucharu Świata, rozegrano Mistrzostwa Europy w Igls. Natomiast w marcu odbyły się Mistrzostwa Świata w Whistler w Kanadzie.

Wśród kobiet obrońcą kryształowej kuli była Niemka Jacqueline Lölling, a wśród mężczyzn Koreańczyk Yun Sung-bin.

Punktacja 
Od sezonu 2007/2008 za miejsca zajęte w konkursie Pucharu Świata zawodnicy otrzymują punkty według następującej tabeli:

Kalendarz Pucharu Świata

Klasyfikacja

Kobiety

Mężczyźni

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Puchar Świata w skeletonie
2018 w skeletonie
2019 w skeletonie